«Angeleyes» — песня, записанная и выпущенная в 1979 году шведской группой ABBA. Авторы стихов и музыки — Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус, вокал — Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад.

В Великобритании «Angeleyes» была выпущена вместе с «Voulez-Vous», в виде сингла с удвоенной стороной «А». Это особый формат, где обе стороны пластинки считаются равноценно важными, за которыми видят одинаковый потенциал для попадания в хит-парад, в отличие от привычного стандарта, где на стороне «А» расположена песня, с которой связаны все перспективы, а на обороте может быть любой довесок, вплоть до записи интервью. Epic, британский лейбл ABBA, посчитал, что такой релиз будет пользоваться бо́льшей популярностью у слушателей.

Песня «Angeleyes» включена в официальные компиляции ABBA More ABBA Gold: More ABBA Hits (1993) и The Definitive Collection (2001), равно как и в Thank You for the Music.

По совпадению, «Angeleyes» ABBA вошла в двадцатку лучших в Великобритании одновременно с другой песней под названием «Angel Eyes» британской рок-группы Roxy Music, написанной музыкантами Брайаном Ферри и Энди Маккеем.

Список композиций

Кавер-версии 
 Немецкая евродэнс-группа E-Rotic записала свою версию песни для трибьют-альбома 1997 года Thank You for the Music.

Позиции в хит-парадах

Примечания

Литература 
 

Синглы 1979 года
Синглы ABBA
Песни, написанные Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвеусом